Александра Јанковић се може односити на:

Александра Јанковић (посланик) (1959), психолог и народни посланик Републике Србије.
Александра Јанковић (глумица) (1971), глумица.